Сокур — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Сокур — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Сокур — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Сокур-Кую — прежнее название села Ромашкино Сакском районе Крыма.

Фамилия 
Образование фамилии обычно связывается с тюркским словом сокхур, которое переводится как «слепой». Возможно имеется также и переносное значение — «невежда, темный человек».

 Сокур Иван Тарасович (1908—1994) — советский и украинский зоолог и эколог.
 Сокур, Пётр Иванович (1921—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Сокур, Пётр Трофимович (1911—1987) — Герой Советского Союза.
 Зосима (Сокур) (1944—2002) — схиархимандрит Русской Православной Церкви, основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители.

Прочее 
 Сокур — железнодорожная станция в Новосибирской области России.

См. также 
Сокуров